De Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2020 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2020. De race werd verreden op 11 oktober 2020 op het Circuit Bugatti nabij Le Mans, Frankrijk. De race stond oorspronkelijk gepland op 17 mei 2020, maar werd uitgesteld door de coronapandemie.

In de MotoE werd Jordi Torres gekroond tot kampioen door als zesde te finishen in de tweede race. Hiermee verkreeg hij voldoende voorsprong om zijn concurrenten Matteo Ferrari en Dominique Aegerter voor te blijven.

Uitslag

MotoGP 
Álex Rins werd niet geklasseerd omdat hij in de pitstraat over de finishlijn kwam.

Moto2 
Enea Bastianini kreeg drie seconden tijdstraf vanwege het overschrijden van de baanlimieten. Kasma Daniel werd gediskwalificeerd omdat hij te hard reed in de pitstraat tijdens het inlossen van een ride through penalty.

Moto3

MotoE 
Alle motorfietsen zijn afkomstig van Energica.

Race 1 
De race zou oorspronkelijk over 7 ronden verreden worden, maar in de eerste ronde werd de race gestopt vanwege een ongeluk van Mattia Casadei. De race werd herstart over 5 ronden. Alejandro Medina werd een positie teruggezet vanwege het overschrijden van de baanlimieten. Hiervoor kreeg Jakub Kornfeil ook een tijdstraf van drie seconden.

Race 2 
Jakub Kornfeil kreeg een tijdstraf van drie seconden vanwege het overschrijden van de baanlimieten.

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

MotoE

2020
Frankrijk
Sportevenement in Le Mans